Naturschutzgebiet Königsforst steht für:

 Naturschutzgebiet Königsforst (Rhein-Berg) im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Naturschutzgebiet Königsforst (Köln) im Stadtgebiet Köln